Дещно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гожувский повят, Любушское воеводство. Население — 7299 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бялоблоце
 Болемин
 Борек
 Бжозовец
 Цецежице
 Дещно
 Дзерславице
 Дзержув
 Глиник
 Карнин
 Келпин
 Кошенцин
 Красовец
 Лагодзин
 Машево
 Нивица
 Ожелец
 Оседле-Познаньске
 Плоница
 Прондоцин
 Улим

Соседние гмины 
 Гмина Бледзев
 Гмина Богданец
 Гожув-Велькопольски
 Гмина Кшешице
 Гмина Любневице
 Гмина Санток
 Гмина Сквежина

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Любуского воеводства